Мария Александровна Волкова:
 Волкова, Мария Александровна (1926—2000) — звеньевая колхоза «Красный маяк» Гдовского района Псковской области, Герой Социалистического Труда.
 Волкова, Мария Александровна (1928—2013) — бригадир слесарей по ремонту и монтажу судового оборудования Владивостокского Дальзавода Приморского совнархоза, Герой Социалистического Труда.